Le tournoi de tennis de Gold Coast est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2007, classée en catégorie , se dispute du  au .

Dinara Safina remporte le simple dames. En finale, elle bat Martina Hingis, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Dinara Safina et Katarina Srebotnik.

Résultats en simple

Parcours

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Gold Coast
 Saison 2007 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 2007
Gold Coast
Tennis en Australie en 2007
Tennis en janvier 2007